Honkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Honkisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,08, long 29,11),  (1,2 km²)
2. Honkisaari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu), 
3. Honkisaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel,  (1 ha)
4. Honkisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,24, long 29,75),  (25 ha)
5. Honkisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,45, long 29,50),  (17 ha)
6. Honkisaari (ö i Kajanaland, Kajana),  (31 ha)
7. Honkisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,26, long 23,62),  (2 ha)
8. Honkisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,18, long 23,81),  (2 ha)
9. Honkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors),  (0 ha)
10. Honkisaari (ö i Egentliga Tavastland, Forssa, lat 60,78, long 23,83),  (2 ha)
11. Honkisaari (ö i Egentliga Tavastland, Forssa, lat 60,91, long 23,98),  (0 ha)
12. Honkisaari (ö i Lappland), Östra Lappland,  (0 ha)
13. Honkisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,76, long 29,68),  (1 ha)
14. Honkisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,30, long 28,93),  (22 ha)
15. Honkisaari (ö i Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,83, long 23,44),  (0 ha)
16. Honkisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,90, long 29,31),  (3 ha)
17. Honkisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,00, long 29,68),  (0 ha)
18. Honkisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,13, long 29,66),  (4 ha)
19. Honkisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,79, long 29,23),  (13 ha)
20. Honkisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,77, long 29,87),  (0 ha)
21. Honkisaari (ö i Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,50, long 23,95),  (1 ha)
22. Honkisaaret (ö), ö i Suomussalmi,  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar